Decksprung steht für:
 den gekrümmten Verlauf des Oberdecks von Schiffen und Yachten, siehe Deckssprung
 in der Tierzucht den natürlichen Geschlechtsakt (Decken, Bespringen) bei Großtieren, siehe Begattung